Jordan Smith (Jordan Hakeem Smith Wint, n. 1991) – calciatore costaricano, difensore
 Jordan Smith (Jordan Clifford Smith, n. 1994) – calciatore britannico, portiere
 Jordan Smith (n. 1993) – cantautore statunitense
 Jordan Smith (n.1998) – giocatore di football americano statunitense 
 Jordan Patrick Smith (n. 1989) – attore britannico